Surry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Surry County (North Carolina)
 Surry County (Virginia)